Alita steht für 

 Alita Alytus,  ein ehemaliger Basketballverein aus Alytus, Litauen
 Alita (Fluss), kleiner Fluss in der Ukraine
 Alita (Unternehmen), Hersteller von Alkoholika in Alytus, Litauen
 Battle Angel Alita, ein japanischer Comic
 Alita: Battle Angel, eine Verfilmung davon

Die Abkürzung ALITA steht für:
 Ambulante Langzeit-Intensivtherapie für Alkoholkranke, eine am MPI für experimentelle Medizin in Göttingen entwickelte Therapie für Alkoholkranke

Die Abkürzung ALiTa steht für:
 Anruflinientaxi, eine ÖPNV-Sonderform

Siehe auch:
 Aelita

Abkürzung